Кубок Фінляндії () — головний кубковий футбольний турнір з футболу у Фінляндії. Розігрується щорічно починаючи з 1955 року, між клубами, що є членами Футбольної асоціації Фінляндії. У змаганні беруть команди усіх ліг чемпіонату Фінляндії, а також команди ветеранів і дублерів. У розіграші кубка Фінляндії 2009 року зареєструвалось 356 команд. Фінал турніру зазвичай відбувається у Гельсінкі.

Фінали з 2001 року

Переможці 
За історію проведення Кубок Фінляндії вигравали 22 команди. Найбільшу кількість перемог мають: ГІК (14) та Гака  (12).

Посилання 
 Усі фінали  
 Official page 
 Suomencup.net